Le tournoi Motor City Open 2003 est l'édition 2003 du tournoi de squash Motor City Open qui se déroule au Birmingham Athletic Club à Détroit du 17 au .

Le tournoi comprend 16 joueurs dont 4 joueurs qualifiés.

La tête de série  David Palmer l'emporte en finale face à Thierry Lincou.

Têtes de série

Tableau final

Références

Voir aussi

Articles connexes 
 Motor City Open

Liens externes 

2003
Sport aux États-Unis en septembre 2003
Squash en 2003